

Geografia 
 Soro – città di Timor Est
 Soro – città indiana dello stato di Orissa
 Sorø – comune danese
 Soro – fiume della Papua Nuova Guinea
 Monte Soro – la cima più alta dei Nebrodi

Persone 
 Antonello Soro – uomo politico italiano
 Claudio Soro – cestista italiano
 Daniele Soro – cestista italiano
 Giovanni Soro – crittologo italiano
 Guillaume Soro – uomo politico ivoriano
 Robert Soro – rugbista francese
 Slobodan Soro – pallanuotista serbo

Altro 
 Soro – denominazione nigeriana del gioco del Mancala
 Soro – termine botanico che indica un grappolo di sporangio nelle felci e nei funghi